Augustana College  kan syfta på:

Augustana College (Illinois) – Rock Island, USA. Augustanasynodens college, 1860–1863 beläget i Paxton, 1863–1875 i Sioux Falls och därefter i Rock Island.
Augustana College (South Dakota) – Sioux Falls, USA. Luthersk skola som öppnades 1889, 1918 slogs samman med Augustana College i Canton och då tog namnet Augustana College and Normal School, från 1926 Augustana College, dock utan koppling till det svensklutherska skolan, även om den anser liksom denna ser öppnandet av skolan i Paxton som ursprunget till sin skola.

Se även
 Augustana Academy – en tidigare skola i Canton i South Dakota 1870-1971
 Augustana University College – en skola i Camrose, Alberta, Kanada, grundad 1910 som en norsk skola, blev 1959 College ingår sedan 2004 i University of Alberta

Universitet och högskolor i USA
Historiska svensk-amerikanska universitet och högskolor